Robert Holmes (admiraal) (1622-1692), een Brits admiraal
 Robert Holmes (Canadees politicus) (1852-1932), een Canadees parlementariër
 Robert D. Holmes (1909-1976), een gouverneur van de Amerikaanse staat Oregon
 Robert E. Holmes (1922-2004), een Amerikaans rechter
 Robert L. Holmes, een hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Rochester
 Robert Holmes (advocaat) (1765-1859), een Iers advocaat
 Robert Holmes (geestelijke) (1748-1805), een Engels geestelijke
 Robert Holmes (scenarist) (1926-1986), een Engels scenarioschrijver voor de televisie
 Robert Holmes (American footballer) (geboren in 1945), een American footballer
 Robert Holmes (voetballer) (1867-1955), een Engels voetballer
 Robert Holmes (acteur) (1899-1945), een Brits film- en televisieacteur